Томас де Грандисон (; 1339 — 1 ноября 1375) — английский аристократ, 4-й барон Грандисон с 1369 года, участник Столетней войны. Рыцарь ордена Подвязки.

Биография 
Томас де Грандисон был сыном сэра Отеса де Грандисона и Беатрисы Мелмэйнс. Его дедом по отцу был Уильям, 1-й барон Грандисон. После смерти дяди, Джона, 3-го барона Грандисона, Томас унаследовал земли и титул (1369 год). Он участвовал в боевых действиях на континенте во время Каролинской войны: в частности, в 1370 году Грандисон сражался при Пон-Валлене под началом сэра Роберта Ноллиса. В 1369 году он стал рыцарем ордена Подвязки.

Брак сэра Томаса с Маргарет Кэрью остался бездетным, так что род Грандисонов с его смертью в 1375 году угас. Титул барона Грандисон перешёл в состояние ожидания наследника, а большая часть родовых земель отошла Роджеру Бошану, 1-му барону Бошан из Блетсо, мужу двоюродной сестры Томаса. Вторым браком Бошан женился на вдове 4-го лорда Грандисона.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Участники битвы при Пон-Валлене
Кавалеры ордена Подвязки
1-4
Бароны Англии XIV века
Томас де Грандисон, 4-й барон Грандисон